Finale Kupa prvaka 1977. je bilo 22. po redu finale Kupa prvaka, koje je igrano 25. svibnja 1977. na Stadio Olimpicu u Rimu. U finalu su igrali engleski Liverpool F.C. i njemačka Borussia Mönchengladbach. Liverpool je rezultatom 3:1 pobijeio i osvojio prvi Kup prvaka, godinu dana nakon osvajanja Kupa UEFA. Time je njihov trener Bob Paisley postao prvi koji je osvojio Kup UEFA i Kup prvaka dvije sezone zaredom. Utakmica je bila iznenađujuće slabo posjećena, s 30.000 na stadionu. Ova Liverpoolova pobjeda označila je seriju od šest uzastopnih osvajanja Kupa prvaka za engleske klubove.

Mrežu je prvi pogodio Terry McDermott na asistenciju Steve Heighwaya za rezultat od 1:0, koji je ostao do kraja prvog poluvremena. U drugom poluvremenu, Allan Simonsen u 52. minuti pogađa za izjednačenje na 1:1. Liverpool ipak pobjeđuje pogodcima Smitha u 62., i Neala u 82. minuti iz jedanaesterca.

Susret

Vanjske poveznice
Rezultati Kupa prvaka, RSSSF.com
Sezona 1976./77., UEFA.com
Povijest Lige prvaka: 1977.

Kup prvaka 1977.
Nogometne utakmice u Italiji